Светска баштина по земљама од јула 2018. године броји 1.092 локација у 167 земаља чланица, од којих су 845 културне, 209 природне и 38 мешане. Државе су подељене од стране Комитета за светске баштине на пет географских зона: Африка, Арапске државе, Азија и Пацифик, Европа и Северна Америка, Латинска Америка и Кариби. Држава са највише локација Светске баштине (укључујући и локације које дели са другим државама) је Италија, са 54 локације. Држава са највише локација које не дели са другим државама је Кина, са 53 локације.

Списак локација Светске баштине

Државе са великом концентрацијом локација Светске баштине 
Овај преглед узима у обзир само државе са 10 или више локација Светске баштине.
 Љубичаста: државе са 50 или више локација
 Смеђа: државе са 40 до 49 локација
 Светлосмеђа: државе са 30 до 39 локација
 Наранџаста: државе са 20 до 29 локација
 Плава: државе са 15 до 19 локација
 Зелена: државе са 10 до 14 локација

Референце 

Светска баштина